San Sebastián pode ser:
 San Sebastián (Colômbia)
 San Sebastián (Comayagua)
 San Sebastián (distrito)
 San Sebastián (El Salvador)
 San Sebastián (Guatemala)
 San Sebastián (município)
 San Sebastián Coatán
 San Sebastián Huehuetenango
 San Sebastián Salitrillo
 San Sebastián de Buenavista

Ver também

Desambiguações de topônimos